TO92 (Transistor Outline Package, Case Style 92) — распространённый тип корпуса для маломощных транзисторов и других полупроводниковых приборов с тремя выводами, в том числе и микросхем (например, интегральных стабилизаторов напряжения).

Корпус имеет небольшой размер и очень низкую стоимость. Стандартизирован JEDEC, а также 3D модель корпуса с вариантами формовки (вариант 1, вариант 2, вариант 3).

В СССР данный тип корпуса носил обозначение КТ-26.

Конструкция и её особенности 

Корпус представляет собой две соединённые половинки, между которыми находится полупроводниковый кристалл. Передняя часть плоская, на неё, как правило, наносится маркировка. Задняя часть выполнена в виде полуцилиндра. В нижней части, расположены три электрических вывода.

В качестве материала корпуса используется эпоксидная смола или пластик.

Приборы, оформленные в таком корпусе, могут работать с токами до 5 ампер и напряжениями до 600 вольт, но из-за миниатюрности и отсутствия крепления для теплоотводящего радиатора могут рассеивать лишь незначительную мощность (до 600 мВт).

Примеры применения 
 BC547 — универсальный биполярный транзистор.
 MK484 — однокристальный радиотракт.
 78L05 — стабилизатор напряжения.
 TCR1AM — симистор.
 DS1820 — термодатчик с цифровым выходом.
 LM335 — термодатчик с аналоговым выходом.
 DS2501 — 1 Кб EPROM.

Примечания

Ссылки 
 Чертеж корпуса КТ-26
 Кодовая маркировка отечественных транзисторов в корпусе КТ-26
 Цветовая маркировка отечественных транзисторов в корпусе КТ-26

Корпуса микросхем